Кубок Азии 1956 — футбольный турнир среди азиатских сборных. Это был первый Кубок Азии. Финальный турнир проходил в Гонконге с 1 по 15 сентября 1956 года. Победителем стала сборная Южной Кореи.

Отборочный раунд

Группа 1 
 Афганистан и  Пакистан снялись с соревнований. Путевку на Кубок Азии от этой группы получил  Израиль.

Группа 2 
Предварительный раунд 
17 марта 1956

24 апреля 1956

Малайя победила в серии с общим счетом 11-5 и вышла в финальный отборочный раунд

Финальный раунд 
3 мая 1956

24 мая 1956

 Южный Вьетнам победил в серии с общим счетом 7-3 и получил путевку на Кубок Азии

Группа 3 
Предварительный раунд 
25 февраля 1956

21 апреля 1956

Республика Корея победила в серии с общим счетом 5-0 и вышла в финальный отборочный раунд

Финальный раунд 
26 августа 1956

2 сентября 1956

 Республика Корея победила в серии с общим счетом 4-1 и получила путевку на Кубок Азии

Финальный турнир

Стадион

Турнир

Ссылки 
 Статистика Кубка Азии 1956 на RSSSF

Кубки Азии по футболу
1956 год в футболе
Сентябрь 1956 года
Международные спортивные соревнования в Гонконге